Greenbrier (Arkansas) - een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Greenbrier (Tennessee) - een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
  Greenbrier County - een county in de Amerikaanse staat West Virginia
  Greenbrier - twee auto's van Chevrolet:
 een op de Corvair gebaseerde bestelwagen (1961 - 1965) 
 een op de Chevelle gebaseerde stationwagen (1969 - 1972)